Vicar oder Vičar ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Vicar (Victor José Arriagada Rios; 1934–2012), chilenischer Comiczeichner

 Jiří Vičar (1882–1952), tschechischer Übersetzer und Herausgeber 

Vícar ist der Name folgender Orte:
 Vícar, Gemeinde in der Provinz Almería, Andalusien, Spanien

Siehe auch:
 McVicar, Familienname
 Vicars Close, britische Reihenhaussiedlung
 Vícar
 Spittin’ Vicars, britische Band
 Vikar, klerikale Ämter
 Wicar